Бюше́ () — французская фамилия. Известные носители:

 Бюше, Жанна (1872—1946) — французская галеристка.
 Бюшез, Филипп (1796—1865) — французский политический деятель, публицист и историк.
 Бюше, Андре (род. 1976) — швейцарский легкоатлет.